Шмидтово — название населённых пунктов.

Россия 
 Шмидтово — деревня в Уфимском районе Башкортостана.

Украина 
 Шмидтово — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
Шмидтово — до 1946 г. название села Долинка в Крыжопольском районе Винницкой области.

См. также 
 Шмидт
 Шмидта
 Шмидтовка